Торан — фамилия. Известные носители:

 Торан, Жан-Луи (1943—2018) — французский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Торан, Роман (1931—2005) — испанский шахматист и деятель международного шахматного движения.